Јован Стефановић (глумац)
 Јован Стефановић (фудбалер)
 Јован Стефановић (певач)